Pruisen, een voormalig land in Midden- en West-Europa
Borussia Dortmund, een voetbalclub uit Dortmund 
Borussia Mönchengladbach, een voetbalclub uit Mönchengladbach
Borussia VfB Neunkirchen, een voetbalclub uit Neunkirchen
Borussia Fulda, een voetbalclub uit Fulda
Wuppertaler SV Borussia, een voetbalclub uit Wuppertal